Alder Grove ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Alder Grove (Mississippi), im Washington County (nicht mehr existent)
 Alder Grove (Washington), im Grays Harbor County
 Alder Grove, ein früherer Name von Colfax (Kalifornien)
 Alder Grove Mobile Home Park, im Clallam County, Washington